Walter Rudolf Hess (1881-1973) – medico e fisiologo svizzero
 Rudolf Hess (1894-1987) – politico e militare tedesco
 Rudolf Hess (1903-1986) – artista e critico d'arte statunitense